Benedict Kiely (1919-2007), écrivain irlandais ;
 Dean Kiely (1970-), footballeur irlandais ;
 Hannah Kiely (2000-), nageuse sud-africaine ;
 Mark Kiely (1963-), acteur américain ;
 Molly Kiely (1969-), dessinatrice canado-américaine ;
 Rory Kiely (1934-2018), homme politique irlandais ;
 Tom Kiely (1869-1951), athlète irlandais.